

Geografia 
 Nozawaonsen – villaggio giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Akira Nozawa (...) – ex calciatore giapponese
 Masako Nozawa (1936) – doppiatrice e attrice giapponese
 Masao Nozawa (...) – ex calciatore giapponese
 Nachi Nozawa (1938-2010) – attore giapponese
 Nozawa Bonchō (1640-1714) – poeta giapponese

 Sō Nozawa (1973) – attore giapponese
 Takuya Nozawa (1981) – calciatore giapponese
 Yōsuke Nozawa (1979) – calciatore giapponese
 Yūki Nozawa (1992) – attore giapponese